PRS steht für:
 Panama Riddim Section, Reggaeband aus Sulz am Neckar
 Partido para a Renovação Social, politische Partei in Guinea-Bissau
 Parti républicain-socialiste, ehemalige politische Partei in Frankreich
 Polski Rejestr Statków, polnische Klassifikationsgesellschaft
 Paul Reed Smith, US-amerikanischer Hersteller von E-Gitarren, siehe PRS Guitars
 Pedal Release System, auskuppelnde Sicherheitspedale
 Performing Rights Society, eine Verwertungsgesellschaft im Vereinigten Königreich, siehe PRS for Music
 PET-Recycling Schweiz, Verein für die Sammlung von PET-Flaschen in der Schweiz
 Philipp-Reis-Schule (Friedrichsdorf), eine Gesamtschule
 Portable Reader System, Name einer Reihe von Lesegeräten von Sony, siehe Sony Reader
 Principal Reception Suite, ein Bauelement neuassyrischer Königspaläste
 Public Regulated Service, ein Galileo-Dienst, siehe Galileo (Satellitennavigation) #Dienste

prs steht für:
 Dari (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät der persischen Sprache in Afghanistan

Abkürzung